Bretteville heißen folgende Orte in Frankreich:
 Bretteville, Gemeinde im Département Manche
 Bretteville-du-Grand-Caux, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Bretteville-le-Rabet, Gemeinde im Département Calvados
 Bretteville-l’Orgueilleuse, ehemalige Gemeinde im Département Calvados, heute Teil der Gemeinde Thue et Mue
 Bretteville-Saint-Laurent, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Bretteville-sur-Ay, Gemeinde im Département Manche
 Bretteville-sur-Dives, Gemeinde im Département Calvados
 Bretteville-sur-Laize, Gemeinde im Département Calvados
 Bretteville-sur-Odon, Gemeinde im Département Calvados

Bretteville ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Zetlitz Bretteville (1800–1871), norwegischer Politiker
 Jean-Louis Bretteville (1905–1956), norwegischer Fußballspieler
 Sheila Levrant de Bretteville (* 1940), amerikanische Grafikdesignerin